Пинарехос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 29,72 км². Население — 133 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сеговии